Нурутдинов — фамилия; имеет женскую форму Нурутдинова.
 Нурутдинов, Дамир Махмутович (1937—2019) — советский работник нефтяной промышленности, бурильщик, Герой Социалистического Труда.
 Нурутдинов, Саид (1926—1981) — Герой Социалистического Труда, металлург. 
 Нурутдинов, Сиродж (1911—1966) — советский и узбекский партийный и государственный деятель.
 Нурутдинов, Фоат Шайхутдинович (род. 1938) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР

Нурутдинова 
 Нурутдинова, Лилия Фоатовна (род. 1963) — советская и российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.